«Mariano Fernández», conjunto del nombre propio Mariano y el apellido Fernández, que puede estar referido a:

Personas 
 Mariano Fernández (s. XIX), político peruano;
 Mariano Fernández Amunátegui (1945-), politólogo, diplomático, académico e investigador chileno;
 Mariano Fernández Bermejo (1948-), fiscal y político español;
 Mariano Fernández Cabarcos (1972-), locutor, técnico de sonido y empresario español;
 Mariano Fernández Pacheco (1688-1743), noble y militar español - XII marqués de Moya;
 Mariano Fernández Urresti (1962-),  historiador y escritor español;

Casos de apellidos compuestos 
 Mariano Fernández de Echeverría y Veytia (1718-1780), literato, filósofo e historiador mexicano;
 Mariano Fernández de Henestrosa y Ortiz de Mioño (1858-1919), político y noble español;

Otros casos de desambiguación 
 Mariano 
 Fernández